Arnaud Clément e Michaël Llodra hanno battuto in finale i campioni uscenti Bob e Mike Bryan 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 2007
ATP Tour 2007